Enric Sarasol i Soler, pilotari conegut com a "Sarasol I".
 José María Sarasol Soler, pilotari conegut com a "Sarasol II".